Královské paláce
 Černohorský královský palác
 Královský palác Cetinje
 Královský palác Nikšić
 Královský palác v Amsterdamu
 Královský palác v Aranjuezu
 Královský palác v Baru
 Královský palác v Káthmándú
 Královský palác v Madridu
 Královský palác v Neapoli
 Královský palác v Oslu
 Královský palác v Podgorici
 Královský palác v Soulu
 Starý královský palác (Hradčany)